Voegeli ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Voegeli (1898–1993), Schweizer klassischer Homöopath und Fachbuchautor
 Jonas Voegeli (* 1979), Schweizer Visueller Gestalter
 Max Voegeli (Pseudonym für Michael West; 1921–1985), Schweizer Schriftsteller

Siehe auch:
 Vögely
 Vögeli